In 1923/24 werd het 23ste voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. De Kreisliga, die van 1919 tot 1923 gespeeld werd werd ontbonden en vervangen door de Gauliga. De clubs uit Elbe-Elster gingen in een eigen competitie spelen. In tegenstelling tot enkele andere competities bracht dit in de praktijk geen veranderingen mee omdat de clubs van Elbe-Elster in de tweede klasse speelden en geen enkele club de voorbije vier jaar promotie kon afdwingen. 

SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg Zwickauer SC, Fortuna Magdeburg en Wacker Halle en werd kampioen.

Hierdoor plaatste de club zich voor de Duitse eindronde om de landstitel en verloor daar in de halve finale van Hamburger SV.

Gauliga

1. Klasse

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1923/24